Ukrainian red — це хімічна комплексна сполука, синій пігмент, що має формулу [Fe([9]ane‐S3)2]3[Fe(CN)6]2·2H2O. Вперше сполука Ukrainian red була синтезована в 2000 році українськими та голландськими хіміками.

K3[Fe(CN)6] + [Fe([9]ane‐S3)2](ClO4)2 → [Fe([9]ane‐S3)2]3[Fe(CN)6]2·2H2O

Примітки